|}
Die Bahnstrecke Lugowoi–Bischkek führt von Kasachstan nach Kirgisistan.

Beschreibung 
Sie hat die russische Spurweite von 1520 mm, ist eingleisig ausgebaut und nicht elektrifiziert. Eigentümer und Betreiber der Strecke sind die Staatsbahnen der beiden Staaten, Kasachstan Temir Scholy und Kyrgys Temir Dscholu, für das jeweils auf ihrem Territorium gelegene Teilstück. Rund 40 % der Strecke befinden sich auf kasachischem Staatsgebiet. Die Bahnstrecke hat eine Länge von rund 154 km und bindet die kirgisische Hauptstadt Bischkek im Bahnhof von Lugowoi in Kasachstan an die Turkestan-Sibirische Eisenbahn an.

Geschichte  
Die Strecke wurde am 8. August 1924 in Betrieb genommen.

Künftige Entwicklung 

Zwischen 2015 und 2017 war die Erneuerung und Elektrifizierung der Strecke beabsichtigt. Die Kosten wurden auf 65 Mio. $ geschätzt. Diese Investitionen bedeuten eine Erhöhung der Maximalgeschwindigkeit von heute 60 km/h auf 120 km/h. Damit verdoppelt sich die Durchschnittsgeschwindigkeit für Personenzüge von 33 km/h auf 70 – 80 km/h, sowie für Güterzüge auf 90 km/h.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kasachstan
Bahnstrecke in Kirgisistan
Bahnstrecke LugowoiBischkek
Internationale Bahnstrecke
Gebiet Tschüi
Verkehr (Bischkek)